La saison 2017-2018 est la vingtième-cinquième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le second échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière 
Les dix équipes participantes s'affrontent toutes à six reprises. De plus, chaque équipe joue deux rencontres contre la sélection junior slovaque parties comptant également au classement.

Classement

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Tableau de qualification

Effectif champion 
 Gardiens de buts : Jan Lukas et Teemu Lassila
 Défenseurs : Jan Brejcak, Branislav Kubka, Marek Svarc, Oliver Kosecky, Adam Sedlák, Klemen Pretnar, Guillaume Gélinas, Vladimír Mihálik, Steven Delisle, Ivan Datelinka, Martin Kupec et Nick Trecapelli
 Attaquants : Tomas Hrnka, Dalibor Bortnak, Matej Cesik, Alex Tamasi, Michal Kabac, Pavol Skalický, Martin Andrisík, Milos Bubela, Josh Brittain, Gilbert Gabor, Matej Gilak, Tomas Surovy, Marek Bartánus, Cason Hohmann, Mário Róth, Éric Faille, Mário Lunter, Guillaume Asselin, Patrik Lamper

Barrage de promotion-relégation



Références 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Hockey sur glace
Hockey sur glace